Słowacja:
 Lúčka – wieś w kraju preszowskim, w powiecie Lewocza
 Lúčka – wieś w kraju preszowskim, w powiecie Sabinov
 Lúčka – wieś w kraju preszowskim, w powiecie Svidník
 Lúčka – wieś w kraju koszyckim, w powiecie Rožňava

Zobacz też:
 Lucka